Bharat – nome ufficiale dell'India in varie lingue indiane
 78118 Bharat, asteroide scoperto dall'indiano Vishnu Reddy
 Bharat Football Club, squadra di calcio indiana

Pagine correlate
 Bharata